Austria:
 Ischl – rzeka, dopływ Traun
 Bad Ischl – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden